Cujo (boek), een boek van Stephen King uit 1981
Cujo (film), de verfilming van Kings boek uit 1983
Amon Tobin of Cujo, een Braziliaanse muzikant
Cujó, dorp in Portugal